Фитц Грин Галлек (; 8 июля 1790, Гилфорд, Коннектикут — 19 ноября 1867, там же) – американский .

Биография 
Родился и вырос в Гилфорде, штат Коннектикут , в возрасте 20 лет переехал в Нью-Йорк, где жил и работал почти четыре десятилетия. В молодости служил в банкирских конторах и, между прочим, был  личным секретарем и советником у известного магната и филантропа  Астора, который, оценив поэтическое дарование Галлека, назначил его куратором учрежденной им Асторовской библиотеки в Нью-Йорке (ныне Нью-Йоркская публичная библиотека) и завещал (1848) ему пенсию.

Творчество 
Его иногда называли «американским Байрон». Стихи поэта в то время пользовались большой популярностью. Его творчество изучают с конца двадцатого века из-за его гомосексуальных тем и взглядов на общество девятнадцатого века.

Первые произведения «Twilight» («Сумерки») и «Croaker Papers» (совместно с J. Drake, в 1818 г. в «Evening Post») вызвали общее внимание американской публики к новому поэту. Сатирическая поэма «Fanny» (1819) по живости юмора, свежести и яркости красок и до настоящего времени считается в своем роде классическим произведением североамериканской литературы. В 1822—1823 годах он совершил путешествие по Европе, оставшееся не без влияния на его позднейшее поэтическое творчество, в котором иногда слышатся мотивы байроновской поэзии. По возвращении напечатал томик стихотворений (лучшие «Burus» и «Alnwick Castle»). Позже издал «Marco Bozzaris» (эпизод из истории борьбы за независимость Греции), поэмы «Red Jacket» и «Woman» и юмористическую поэму «Peter Castly’s epistle to Recorder Riker» Последнее его произведение — «Young America» (1865). Собрание сочинений Г. издано в 1868 г. (Нью-Йорк).

Память
 В Центральном парке Нью-Йорка поэту воздвигнут памятник (1877).

Примечания

Литература 
 
 Nelson F. Adkins: Fitz-Greene Halleck: An Early Knickerbocker Wit and Poet. Yale University Press, New Haven CT 1930.
 John W. Hallock: The American Byron: Homosexuality and the Fall of Fitz-Greene Halleck. University of Wisconsin Press, Madison 1999. ISBN 0-299-16800-X
James Grant Wilson: The Life and Letters of Fitz-Greene Halleck. D. Appleton and Co., New York 1869, archive.org.
Halleck, Fitz-Greene. In: James Grant Wilson, John Fiske (Hrsg.): Appletons’ Cyclopædia of American Biography. Band 3: Grinnell – Lockwood. D. Appleton and Company, New York 1887, S. 46